Op de US Open 1993 speelden de mannen in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 12 september. De als twaalfde geplaatste Amerikanen Ken Flach en Rick Leach wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Tsjechen Martin Damm en Karel Nováček met 6-7, 6-4, 6-2 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1993